Makgadikgadi – wyschnięte jezioro na pustyni Kalahari
 Makgadikgadi – solnisko na pustyni Kalahari